O então atual campeão Pablo Cuevas defendeu seu título com sucesso diante de Pablo Carreño Busta, vencendo-o na final por 7–6(7–4), 6–3.

Cabeças de chave
Os quatro melhores cabeças de chave recebem um bye na segunda rodada.

Tabela

Finais

Qualificatório

Cabeças de chave

Qualificados

Lucky losers
  '''Roberto Carballés Baena

Chave qualificatória

Qualificatória 1

Qualificatória 2

Qualificatória 3

Qualificatória 4

Ligações externas
 Chave principal
 Chave qualificatória

S